Schikowski ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Schikowski (* 1998), deutsch-polnischer Fußballspieler
 Frederik Schikowski (* 1975), deutscher Musiker
 John Schikowski (1867–1934), deutscher Journalist und Kunstkritiker
 Klaus Schikowski (* 1966), deutscher Journalist, Lektor und Publizist
 Patrick Schikowski (* 1992), deutsch-polnischer Fußballspieler
 Ulrich Schikowski (1907–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Wolfgang Schikowski (1938–2022), deutscher General

Weiteres:
 (22945) Schikowski, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Schykowski